Туба:
 Ту́ба — духовой инструмент
 Туба — вид упаковки
Ту́ба — дерево, растущее в раю
 Tuba — вид спускового устройства, применяемого в промышленном альпинизме.
 Туба — самоназвание народа тубаларов.
 Туба, Ахмед (род. 1998) —  бельгийский и алжирский футболист, играющий на позиции защитника.
 Туба - вид кофе, традиционный напиток жителей Сенегала

Топонимы 
 Реки
 Туба́ — река в Красноярском крае, приток Енисея.
 Туба — река в Карелии, впадает в Онежское озеро.
 Туба — река, приток Курзанки, бассейн Ангары.
 Туба — река, приток Илима, бассейн Ангары.

 Населённые пункты
 Туба — город в Сенегале
 Туба — город в Кот-д’Ивуаре
 В России:
 Туба — посёлок сельского типа, Курагинский район, Красноярский край
 Туба — село, Нижнекамский район, Республика Татарстан
 Туба — деревня, Агрызский район, Республика Татарстан